Tomohito von Mikasa (jap. , Mikasa no miya Tomohito) ist der Prinzentitel folgender Personen:

*Tomohito von Mikasa (Prinz) (1946–2012), Erbprinz des Hauses Mikasa no miya 
Tomohito von Mikasa (Prinzessin) (* 1955), Ehefrau von Prinz Tomohito von Mikasa